The Lone Game – cortometraggio del 1915 diretto da Webster Cullison
The Lone Game – cortometraggio del 1915 diretto da Edward C. Taylor